Хюппертс () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Хюппертс, Гюс (род. 1992) — нидерландский футболист.
 Хюппертс, Пауль (1919—1999) — нидерландский дирижёр.